Sergio Santamaría puede referirse a:
 Sergio Santamaría Santigosa, abogado y político español.
 Sergio Santamaría González, futbolista español.